Molekulska formula -{C24H24N2O4}- se može odnositi na:

 Abearnil
 Nikokodein